Kureküla (vlek), een plaats in Estland, gemeente Elva
 Kureküla, de oude naam voor Lilleküla in de gemeente Elva